

Personas
 Simon Campbell (1943-), químico británico;
 Simon Sirop (1960-), bajista de The Cure entre 1979 y 1982;
 Fernando Simón (1963-), médico epidemiologo español;
 Simon Elliott (1974-), futbolista neozelandés.

Autores de nombres científicos 
 A.Simon - A. Simon fl. 2007
 B.K.Simon - Bryan Kenneth Simon 1943-
 C.Simon - Charles Simon 1908-1987
 Eugène Simon 1848-1924
 E.Simon - Eugène Ernest Simon 1871-1967
 F.Simon - Friedrich Simon 1868-
 H.Simon - Hans Simon fl. 1991
 J.Simon - Jean-Pierre J. Simon 1938-
 L.E.Simón - Lidia Elba Simón fl. 1996
 Marc.F.Simon - Marcelo F. Simon fl. 2010
 M.-F.Simon - Marie-France Simon
 S.V.Simon - Siegfried Veit Simon 1877-1934
 T.Simon - Tibor Simon 1926-
 W.Simon - William Simon fl. 1968

Otros 
 Simon es el nombre del protagonista de la aventura gráfica Simon the Sorcerer;
 Simon & Garfunkel: popular dúo musical de los años 1960.
 Simón Boccanegra: melodrama con música de Giuseppe Verdi.
 Simon, S.A.: empresa de productos eléctricos y domótica.
 Simón dice: Juego popular entre niños.
 Simon (juego): Juguete electrónico, que consiste en memorizar colores, creado por Ralph Baer.
 Simon (ordenador): Ordenador de relés de 1950.